Xixiposaurus suni is een plantenetende dinosauriër, behorend tot de groep van de Sauropodomorpha, die tijdens het vroege Jura leefde in het gebied van de huidige Volksrepubliek China.

Naamgeving en vondst
De soort is in 2010 benoemd en beschreven door de Japanse paleontoloog Sekiya Toru. De geslachtsnaam is afgeleid van het Chinees xixi-po, "voortbrengsel van de rivier de Pa". De soortaanduiding eert paleontoloog professor Sun Ge.

Het fossiel, holotype ZL J0108, is gevonden in afzettingen van de rivier de Pa in Yunnan waarin zich materiaal bevindt uit de onderste Lufengformatie, Hettangien--Sinemurien, ongeveer 197 miljoen jaar oud. Het bestaat uit een gedeeltelijk skelet met een vrijwel volledige schedel en onderkaken en verder halswervels, het rechterdeel van het bekken en een rechterachterpoot.

Beschrijving
Het holotype van Xixiposaurus is een vrij kleine basale sauropodomorf met een lengte van ongeveer vier meter. De schedel is circa achttien centimeter lang en tamelijk kort met een steil oplopende bovenkant. De fenestra antorbitalis, de belangrijkste schedelopening, is klein en driehoekig. De neusopening is klein, de oogkassen zijn groot en hoog geplaatst, het onderste slaapvenster bevindt zich ten dele onder de oogkas. Er staan negentien tanden in de maxilla, vier in de praemaxilla, minstens negentien in het dentarium. Bepaalde kenmerken zouden erop kunnen wijzen dat het exemplaar nog niet volgroeid was.

Onderscheidende kenmerken van het dier zijn: de steile hoek van het zijprofiel van de schedel; de maximale hoogte van de onderkaak is meer dan tweemaal de minimale hoogte; de schacht van het schaambeen heeft een minimale breedte die groter is dan de breedte van de basis van het schaambeen; de vierde trochanter van het dijbeen toont van de zijkant bekeken een V-vormige inkeping.

Fylogenie
Xixiposaurus is door Toru in de Plateosauridae geplaatst. Een exacte kladistische analyse had als resultaat dat Xixiposaurus de zustersoort is van Mussaurus. Dit kan echter veroorzaakt zijn door het feit dat ook deze soort slechts van juveniele exemplaren bekend is wat de schijn van verwantschap zou kunnen scheppen. De hele stamboom is als volgt:

Literatuur
Sekiya Toru, 2010, "A new prosauropod dinosaur from Lower Jurassic in Lufeng of Yunnan", Global Geology 29(1): 6-15

Sauropodomorpha